Memphis eller Memfis kan syfta på:

 Memphis, Tennessee (sång) – sång av Chuck Berry
 Memphis (mytologi) – nymf i grekisk mytologi
 Memphis (djur) – släkte av fjärilar
 Memphisgruppen – italienskt designkollektiv grundat av bland andra Ettore Sottsass 1981.
 Memphis May Fire – amerikanskt post-hardcoreband
 Memfis Film – svenskt filmproduktionsföretag
 Memphis Group – en inflytelserik grupp av italienska designers och arkitekter på 1980-talet
 Memphis – Microsofts kodnamn för Windows 98
 4355 Memphis – asteroid

Geografi
Memfis – forntida huvudstad i Egypten
Memphis, Tennessee – den plats man vanligen menar med "Memphis" i USA
Memphis, Michigan
Memphis, Missouri
Memphis, Alabama
Memphis, Indiana
Memphis, Nebraska
Memphis, New York
Memphis, Texas